Achiel De Roo, Belgisch senator
Alain De Roo, Belgische wielrenner
Alexander de Roo, Nederlandse politicus
Anthonie de Roo, Nederlandse politicus
Benjamin de Roo, Australisch turner van Nederlandse afkomst
Chris de Roo, Nederlandse zanger
Emilie De Roo, Vlaamse actrice en zangeres
Eva De Roo, Vlaamse radiopresentatrice
Greet De Roo, uit het geslacht De Roo
Janneke de Roo, Nederlandse zangeres
Jo de Roo, Nederlandse wielrenner
Johan De Roo, Belgisch politicus
Jos de Roo, Nederlandse literatuurwetenschapper en Surinamist
Kasper de Roo, Nederlandse dirigent
Paul De Roo, Belgische atleet
Peter de Roo, Nederlands voetballer en voetbaltrainer
Remi De Roo,  Canadese rooms-katholieke bisschop-emeritus
Sara De Roo, Vlaamse actrice
Zusjes De Roo, Nederlandse zanggroep
De Roo van Alderwerelt, Nederlands geslacht

Belgisch-Nederlands geslacht
De Roo (familie), Belgisch-Nederlands geslacht
Carolus Josephus de Roo, lid Nationaal Congres, volksvertegenwoordiger, rechter
Jan Karel Hendrik de Roo van Alderwerelt, Nederlandse militair en politicus
Johan De Roo, Belgische politicus